Elsa, Uma Mulher Assim é uma sitcom portuguesa da RTP1 do ano de 2001. Foi transmitida de 19 de Abril a 12 de Julho de 2001.

Elenco 
Luisa Cruz - Elsa
João Reis - Vasco
David Persone - Samuel
João Maria Pinto - Albino
Marina Albuquerque - Lurdinhas

Participações Especiais:
Amélia Videira - Ricardina
António Pedro Cerdeira - Horácio
Lucinda Loureiro - Arminda
Jorge Pinto - Vladimir
Orlando Costa - Dionísio
João Didelet - Raúl
Maria Henrique - Irene
João Mota - Polícia
Raúl Solnado - Honório
Rosa do Canto - Florinda
Mário Moutinho - Aurélio
Márcia Breia - Leopoldina
Alberto Magassela - Viriato
Carlos Areia - Romeu
Ângela Pinto - Ernestina
Henrique Viana - Padre
Pedro Górgia - Óscar
Mónica Delgado - Isaura
Daniela Ruah - Mónica
João Lagarto - Domingos
Emília Silvestre - Silvina
Luísa Barbosa - Adriana

Ligações externas 
 

Séries da RTP
Programas da RTP1
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2001
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2001
Programas de televisão em língua portuguesa
Séries de televisão de comédia de Portugal
Séries de televisão de comédia da década de 2000